Danmarksturneringen i fodbold 1973 var den 46. sæson af Danmarksturneringen i fodbold, arrangeret af Dansk Boldspil-Union. I den bedste række, 1. division, spillede holdene om det 60. danske mesterskab i fodbold.

1. division blev vundet af Hvidovre IF, som dermed vandt Danmarksturneringen for 2. gang og DM i fodbold for 2. gang.

Resultater

1. division

2. division

3. division

Østkredsen

Vestkredsen

Finale 
Finalen om mesterskabet i 3. division blev afgjort som én kamp mellem de to kredsvindere, hvor Esbjerg fB vandt 3-1 efter forlænget spilletid.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 DanskFodbold.com - Danmarksturneringen 1973, Slutstillingen
 haslund.info - Danmarksturneringen 1973 
 Foot.dk - Topscorere
 Fodboldfyn.dk - Dansk fodbold 1973 

Sæsoner i Danmarksturneringen i fodbold
Fodbold i 1973